Хуг () — фамилия:
 Хуг, Вернер (род. 10 ноября 1952) — швейцарский шахматист, международный мастер (1971).
  (род. 1928) — швейцарская фигуристка-одиночница.
 Хуг, Мария Тереза (1911—2005) — прусская принцесса.
 Хуг, Тим (род. 1987) — швейцарский двоеборец.
 Хуг, Энди (1964—2000) — швейцарский каратист и кикбоксер, серебряный призёр IV чемпионата мира по Кёкусинкай каратэ (1987), чемпион Гран-при К-1 (кикбоксинг) 1996 года.
 Хуг-Хельмут, Гермина (урождённая фон Хугенштейн; 1871—1924) — австрийский психоаналитик и педагог.

См. также 
 Hug (песня)
 Хаг ()